Пильник — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Пильник, Герман (1914—1981) — аргентинский шахматист, гроссмейстер.
 Пильник, Михаил Ефремович (1888—1938) — русский и советский учёный-металлург, специалист в области сталеплавильного производства. См. также